Ulf Mårtensson, né le  à Surahammar en Suède, est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier. Il est le frère de Rolf Mårtensson .

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1962-1963 || Surahammar Ishockeyförbund -20 || Juniorserien
|| 8 || 10 || - || 10 || - || || || || ||
|-
| rowspan='2'|1963-1964 || Surahammar Ishockeyförbund -20 || Juniorserien
|| 7 || 10 || - || 10 || - || || || || ||
|-
| Surahammar Ishockeyförbund || Division 2
|| 18 || 12 || 5 || 17 || 2 || || || || ||
|-
| 1964-1965 || Surahammar Ishockeyförbund || Division 2
|| 18 || 11 || 12 || 23 || 4 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || Leksands IF || Division 1
|| 20 || 7 || 1 || 8 || 12 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 1966-1967 || Leksands IF || Division 1
|| 21 || 5 || 4 || 9 || 6 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1967-1968 || Leksands IF || Division 1
|| 21 || 10 || 11 || 21 || 8 || 7 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 1968-1969 || Leksands IF || Division 1
|| 21 || 11 || 10 || 21 || 0 || 7 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
| 1969-1970 || Leksands IF || Division 1
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1970-1971 || Leksands IF || Division 1
|| 23 || 13 || 3 || 16 || 4 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || Leksands IF || Division 1
|| 28 || 7 || 12 || 19 || 8 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Leksands IF || Division 1
|| 28 || 10 || 11 || 31 || 8 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Leksands IF || Division 1
|| 34 || 15 || 7 || 22 || 0 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Leksands IF || Division 1
|| 29 || 6 || 6 || 12 || 10 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2

Trophées et honneurs personnels 
 1974 : remporte le Rinkens riddare.

Notes et références 

Naissance en décembre 1945
Naissance dans le comté de Västmanland			
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Leksands IF
Attaquant de hockey sur glace